Harambe steht für:
 Harambe (Gorilla), einen Gorilla, der 2016 im Zoo von Cincinnati, Ohio, erschossen wurde, nachdem ein Kind in das Gehege gefallen war
 ein fiktionales ostafrikanisches Dorf im Themenpark Disney's Animal Kingdom in Florida
 Harambe (Working Together for Freedom), ein Song von Rita Marley (1988)
 Harambe, ein Song des Rappers Young Thug (2016)

Siehe auch:
 Harambee